Кокчета́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. 

Названа в честь целинного города Кокчетав (ныне — Кокшетау) в Казахстане.

Казахстан 
 Кокчетавская улица — прежнее (до 14 октября 2010 года) название современной улицы Кокшетау в Атырау.
 Кокчетавская улица — прежнее название современной улицы Кокшетау в Кызылорде.
 Кокчетавский переулок — прежнее (до 21 декабря 2007 года) название переулка Кокшетау в Нур-Султане.
 Кокчетавская улица — прежнее название Кокшетауской улицы в Павлодаре.
 Кокчетавская улица — прежнее (до 18 марта 2020 года) название современной улицы Кокшетау в Уральске.
 Кокчетавская улица — прежнее название улицы Кокшетау в Шымкенте.

Алма-Ата 
 Кокчетавская улица — прежнее название современной улица Найзашокы (Алатауский район).
 Кокчетавская улица — прежнее название современной Кокшетауской улицы (Медеуский район).

Акмолинская область 
 Кокчетавская улица — прежнее название современной улицы Кокшетау в Косшы.
 Улицы в Щучинске:
 1-я Кокчетавская улица — прежнее (до 28 февраля 2018 года) название современной улицы Кулагер.
 2-я Кокчетавская улица — прежнее (до 28 февраля 2018 года) название современной улицы Туран.

Восточно-Казахстанская область 
 Кокчетавская улица — прежнее название улицы Кокшетау в селе Курчум Курчумского района.
 Кокчетавская улица — прежнее название Кокшетауской улицы в Семее (Семипалатинск).
 Кокчетавская улица — прежнее название Кокшетауской улицы в Усть-Каменогорске (пос. Мирный).

Северо-Казахстанская область 
 Улицы в Петропавловске:
 Кокчетавский переулок — прежнее название Кокшетауского переулка.
 Кокчетавская улица — прежнее название Кокшетауской улицы.

Киргизия 
 В Бишкеке:
 Кокчетавская улица *.
 Кокчетавский переулок.

Крым 
 Спорная между Россией и Украиной территория, контролируется Россией
 Кокчетавская улица — улица в Севастополе *.

Россия 
 Кокчетавская улица — улица в Волгограде.
 Кокчетавская улица — прежнее (с ≈1912—1914-х до 02 февраля 2020 года) название части улицы 8-я Линия в историческом районе Омска *. 
 Кокчетавская улица — улица в посёлке Улькан * Казачинско-Ленского района (Иркутская область). 
 Кокчетавская улица — прежнее название современной улицы Шамсуди Нукаева в Урус-Мартане * (Чеченская Республика).
 Кокчетавская улица — улица в Челябинске *.
 Кокчетавская улица — улица в селе Южное * Малгобекского района (Республика Ингушетия).

Украина 
 Кокчетавская улица — улица в Краматорске.
 Кокчетавская улица — улица в Харькове.

Днепропетровская область 
 Кокчетавская улица — улица в Днепре.
 Кокчетавская улица — улица в Кривом Роге.

Улицы, названные в честь городов